Die Puerto Rican Open 1990 waren ein Tennisturnier der Damen in Dorado (Puerto Rico). Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 22. bis 28. Oktober 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Dorado (Puerto Rico)